Molde FK is een Noorse voetbalvereniging uit Molde, provincie Møre og Romsdal. De club werd in 1911 opgericht en kent een lange geschiedenis in de Eliteserien. De traditionele kleuren zijn blauw-wit.

Geschiedenis
Lange tijd speelde Molde FK in de lagere regionen. In 1957 werd eenmalig in de hoogste klasse gespeeld, maar daarna duurde het tot 1974 dat Molde weer in de Eliteserien kon spelen. Sindsdien horen de blauw-witten bij de topploegen van Noorwegen. In de jaren zeventig was de ploeg al tweemaal dicht bij het kampioenschap, maar kwam beide keren net te kort. In de jaren negentig was de ploeg dicht bij een titel, maar verder dan de tweede plaats kwam de ploeg niet. Wel won Molde FK tweemaal de Noorse beker.

Door de tweede plaats in het seizoen 1998 plaatste de ploeg zich voor de Champions League. In de poule met onder meer Real Madrid wist Molde zich niet te plaatsen voor de tweede groepsfase. In 2006 degradeerde de club, maar kon het daaropvolgende seizoen weer promoveren naar de hoogste divisie.

In 2011 werd Molde onder leiding van trainer Ole Gunnar Solskjær voor het eerst landskampioen. Die prestatie werd herhaald in 2012. Op zaterdag 4 oktober 2014 stelde de club de derde landstitel uit de clubgeschiedenis veilig door in de 26ste speelronde met 2-1 te winnen bij Viking FK.

De bekendste supporter van de ploeg is de oud-minister-president Kjell Magne Bondevik, die tevens oud-politicus was van de KrF.

Erelijst 
Eliteserien
 2011, 2012, 2014, 2019, 2022
Beker van Noorwegen
Winnaar: 1994, 2005, 2013, 2014, 2022
Finalist: 1982, 1989, 2009
1. divisjon
 2007

Kampioensteam
2014
Espen Bugge Pettersen, Ørjan Håskjold Nyland, Ethan Horvath, Ruben Gabrielsen, Joona Toivio, Martin Linnes, Per-Egil Flo, Magne Simonsen, Knut Olav Rindarøy, Vegard Forren, Ole Martin Rindarøy, Amidou Diop, Daniel Berg Hestad, Harmeet Singh, Etzaz Hussain, Eirik Hestad, Agnaldo, Emmanuel Ekpo, Fredrik Gulbrandsen, Mattias Moström, Björn Bergmann Sigurdarson, Tommy Høiland, Mohamed Elyounoussi, Daniel Chima Chukwu, John Cofie, Pape Paté Diouf en Sander Svendsen. Trainer-coach: Tor Ole Skullerud. Assistent-trainer: Geir Bakke.

Eindklasseringen

|}

De Noorse divisjons hebben in de loop der jaren diverse namen gekend, zie: Eliteserien#Geschiedenis, 1. divisjon#Naamsveranderingen, 2. Divisjon.

{| class="wikitable" style="line-height: 1.0; text-align: center;"
|-
! Seizoen
! width=5%|№
! width=5%|Clubs !! Divisie !! Duels !! Winst !! Gelijk !! Verlies !! Doelsaldo !! Punten !!  
|-
!colspan=11|
|-
| 1991 || 7 || 12 || Eliteserien || 22 || 7 || 6 || 9 || 33–38 || 27 || 3.298
|-
| 1992 || 6 || 12 || Eliteserien || 22 || 11 || 3 || 8 || 30–30 || 36 || 4.133
|-
| 1993 || bgcolor="#FA8072"|10 || 12 || Eliteserien || 22 || 5 || 7 || 10 || 23–36 || 22 || 3.520
|-
| 1994 || bgcolor="#00FF00"|2 || 12 || 1. divisjon || 22 || 13 || 3 || 6 || 44–25 || 42 || ??
|-
| 1995 || 2 || 14 || Eliteserien || 26 || 14 || 5 || 7 || 60–47 || 47 || 4.987
|-
| 1996 || 8 || 14 || Eliteserien || 26 || 9 || 6 || 11 || 45–38 || 33 ||  4.246 
|-
| 1997 || 4 || 14 || Eliteserien || 26 || 13 || 6 || 7 || 47–36 || 45 ||  3.965 
|-
| 1998 || 2 || 14 || Eliteserien || 26 || 16 || 6 || 4 || 70–34 || 54 || 8.516
|-
| 1999 || 2 || 14 || Eliteserien || 26 || 16 || 2 || 8 || 49–37 || 50 || 7.163
|-
| 2000 || 7 || 14 || Eliteserien || 26 || 11 || 7 || 8 || 46–47 || 40 || 6.816
|-
| 2001 || 5 || 14 || Eliteserien || 26 || 13 || 5 || 8 || 54–41 || 44 || 6.601
|-
| 2002 || 2 || 14 || Eliteserien || 26 || 15 || 5 || 6 || 48–26 || 50 || 6.193
|-
| 2003 || 9 || 14 || Eliteserien || 26 || 9 || 4 || 13 || 32–41 || 31 ||  5.945 
|-
| 2004 || 11 || 14 || Eliteserien || 26 || 7 || 10 || 9 || 34–37 || 31 || 5.554
|-
| 2005 || 12 || 14 || Eliteserien || 26 || 8 || 6 || 12 || 40–46 || 30 ||  6.509 
|-
| 2006 || bgcolor="#FA8072"|14 || 14 || Eliteserien || 26 || 7 || 4 || 15 || 29–50 || 25 ||  6.127 
|-
| 2007 || bgcolor="#00FF00"|1 || 16 || 1. divisjon || 30 || 22 || 3 || 5 || 62–28 || 69 || 6.339
|-
| 2008 || 9 || 14 || Eliteserien || 26 || 7 || 10 || 9 || 39–43 || 31 || 8.203
|-
| 2009 || 2 || 16 || Eliteserien || 30 || 17 || 5 || 8 || 62–35 || 56 ||  7.965 
|-
| 2010 || 11 || 16 || Eliteserien || 30 || 10 || 10 || 10 || 42–45 || 40 || 8.413
|- 
| 2011 ||bgcolor="#FFD700"||| 16 || Eliteserien || 30 || 17 || 7 || 6 || 54–38 || 58 || 9.817
|- 
| 2012 ||bgcolor="#FFD700"||| 16 || Eliteserien || 30 || 19 || 5 || 6 || 51–31 || 62 || 9.331
|-
| 2013 || 6 || 16 || Eliteserien || 30 || 12 || 8 || 10 || 47–38 || 44 || 8.822
|- 
| 2014 ||bgcolor="#FFD700"| || 16 || Eliteserien || 30 || 22 || 5 || 3 || 62–24 || 71 || 9.243
|-
| 2015 || 6 || 16 || Eliteserien || 30 || 15 || 7 || 8 || 62–31 || 52 || 8.952
|-
| 2016 || 5 || 16 || Eliteserien || 30 || 13 || 6 || 11 || 48–42 || 45 || 8.374
|-
| 2017 || 2 || 16 || Eliteserien || 30 || 16 || 6 || 8 || 50–35 || 54 || 7.785
|-
| 2018 || 2 || 16 || Eliteserien || 30 || 18 || 5 || 7 || 63–39 || 59 || 7.111
|-
| 2019 || bgcolor="#FFD700"| || 16 || Eliteserien || 30 || 21 || 5 || 4 || 72–31 || 68 || 6.918
|-
| 2020 || 2 || 16 || Eliteserien || 30 || 20 || 2 || 8 || 77–36 || 62 || 200
|-
| 2021 || 2 || 16 || Eliteserien || 30 || 18 || 6 || 6 || 70–40 || 60 || 3.070
|-
| 2022 ||  || 16 || Eliteserien || || || || || – ||  || 
|-
|}

 Molde FK in Europa 

Molde FK speelt sinds 1975 in diverse Europese competities. Hieronder staan de competities en in welke seizoenen de club deelnam:Champions League (5x)
1999/00, 2012/13, 2013/14, 2015/16, 2020/21
Europa League (8x)
2010/11, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2018/19, 2019/20, 2020/21
Europa Conference League (2x)
2021/22, 2022/23Europacup II (1x)
1995/96
'''UEFA Cup (8x)
1975/76, 1978/79, 1988/89, 1996/97, 1998/99, 2000/01, 2003/04, 2006/07

Selectie 2021

Bekende (oud-)spelers

Internationals
De navolgende Europese voetballers kwamen als speler van Molde FK uit voor een vertegenwoordigend A-elftal. Tot op heden is Harry Hestad degene met de meeste interlands achter zijn naam. Hij kwam als speler van Molde FK in totaal 28 keer uit voor het Noorse nationale elftal.

Trainer-coaches

Externe link
 Officiële website

 
Molde